Арнольд Юргенсен (1910—1944) — німецький офіцер, штурмбаннфюрер СС.
 Беттіна Юргенсен (* 1954) — німецький політичний і громадський діяч, голова Німецької комуністичної партії.
 Біргіт Юргенсен (1949—2003) — австрійська фотограф, живописець, графік.
 Денніс Юргенсен (* 1961) — данський письменник.
 Сонні Юргенсен (* 1933) — професійний гравець в американський футбол.
 Теодор фон Юргенсен (1840—1907) — німецький лікар; доктор наук.
 Урбан Юргенсен (1776—1830) — датський годинниковий майстер.
 Християн Юргенсен Томсен (1788—1865) — данський археолог. Відомий створенням формальної періодизації первісної історії людства на три фундаментальних епохи: кам'яну, бронзову та залізну добу.